

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Drabóż – przysiółek wsi Stanisław Dolny w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Kalwaria Zebrzydowska
 Drabóż – część wsi Stanisław Górny w woj, małopolskim, w pow, wadowickim, w gminie Wadowice